Владимир Иванович Марков (1921—2019) — советский государственный военный и хозяйственный деятель, генерал-лейтенант.

Биография 
Родился 21 февраля 1921 года в семье учителей в Смоленской области.
В 1939 году призван в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны. В 1942 году — начальник разведки в партизанском полку им. С. Лазо. В 1943 году — организатор и командир партизанского отряда «За Родину» в Могилевской области. Был тяжело ранен.

С 1944 года — слушатель Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. По окончании работал в КБ-1, с 1953 по 1963 годы был заместителем главного конструктора первой в стране зенитной ракетной системы С-25 ПВО города Москвы.
В 1963—1968 годах — директор и научный руководитель НИИ-37 (НИРТИ, НИИДАР), руководил работами по созданию первых отечественных станций дальнего обнаружения МБР «Дунай-3», «Дунай-3У» и радиолокационных комплексов загоризонтного обнаружения «Дуга».

С 1968 по 1981 год — заместитель министра радиопромышленности СССР.

В 1970—1976 годах он организовал и возглавил Центральное научно-производственное объединение «Вымпел» (ЦНПО «Вымпел»), при головной роли которого совместно с кооперацией промышленных предприятий и войсковых частей в Советском Союзе были созданы первые боевые системы противоракетной обороны, предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. С этой целью институты и заводы ЦНПО «Вымпел» интенсивно развивались, создавались новые научно-производственные структуры (филиалы НИИДАР в Николаеве и Владивостоке, НИИ радиофизики, НИИ вычислительных комплексов, КБ системного программирования, Гомельский и Южный радиозаводы).

С 1981 по 1989 год — вновь директор НИИДАР. Под его руководством в институте разработаны радиооптический комплекс «Крона», РЛС «Волга», «Волна» и прочие средства обнаружения для войск ракетно-космической обороны.

Под его руководством получили развитие ЦНПО «Комета» и ПО «Гранит», в составе которых было образовано более 10 специализированных предприятий.

Умер в Москве на 99 году жизни 17 июля 2019 года. Похоронен на Преображенском кладбище.

Государственные награды 
 три ордена Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
 Медаль «За отвагу» (СССР)
 Медаль За боевые заслуги
 Медаль «Партизану Отечественной войны»

Примечания

Ссылки 
 Биография на портале Международного Объединённого Биографического Центра.
 Генерал создал ЦНПО «Вымпел»
 Владимир Марков История ЦНПО «Вымпел» // «Воздушно-космическая оборона» (1 октября 2013)

Генерал-лейтенанты (СССР)
Директора промышленных предприятий
Заместители министров СССР
Директора научно-исследовательских институтов
Участники Парада Победы
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС